Florin Popescu poate fi:

 Florin Popescu (n. 1974) canoist român, laureat cu aur și cu bronz la Sydney 2000
 Florin Aurelian Popescu, politician român, deputat în mandatul 2004-2008
 Florin-Stelian Popescu, deputat român în legislatura 1990-1992